Tari steht für:
 Tari (Münze) (auch Taro, Tarino), Münze in Sizilien, Süditalien und Malta
 Tari, Währungseinheit des Malteserordens, siehe Währungswesen des Malteserordens
 Tari (Papua-Neuguinea), Stadt auf Papua-Neuguinea
 El Tari, Flughafen auf Westtimor, siehe Flughafen Kupang

Tari ist der Familienname folgender Personen:
 Aryan Tari (* 1999), norwegischer Schachspieler
 El Tari (Elias Tari; 1926–1978), indonesischer Provinzgouverneur
 Robert Tari (* 1987), rumänischer Journalist und Schriftsteller
 Steven Tari († 2013), papua-neuguineischer Sektenführer

Siehe auch:
 Tārichāne, iranische Moschee
 Tari Tari, japanische Animeserie
 Tary, Gewichtsmaß
 Tarri, Volumenmaß